De manière générale, un trio — intermédiaire du duo et du quatuor — désigne un groupe de trois éléments, souvent un groupe de trois personnes.

Musique

Groupes 
 Trio Lescano est un groupe musical féminin, chantant en italien et en allemand et composé de 1936 à 1943 de trois sœurs d’origine hongroise-hollandaise. 
 Trio, groupe allemand connu pour le titre Da Da Da.
 Tryo, un groupe français de reggae privilégiant les sons acoustiques.

Albums 
 Trio of Doom est un album du groupe de jazz-rock composé du bassiste Jaco Pastorius, du batteur Tony Williams et de John McLaughlin à la guitare, enregistré en 1979.
 Trio est un album de musique country de Dolly Parton, Linda Ronstadt et Emmylou Harris, sorti en 1987.
 Trios est un album de jazz de Carla Bley, Andy Sheppard et Steve Swallow, sorti en 2013.

Autre 
 Trio est un film réalisé par Ken Annakin et Harold French sorti en 1950.
 Trio est un documentaire d'Ana Dumitrescu sorti en 2019.
 , une ancienne chaîne de télévision américaine (1997-2005) propriété de NBCUniversal.
 Trio est un jeu édité par Ravensburger.
 Trio un peuple amérindien du Suriname et du Brésil plus communément appelé Tiriyó.
 Trio est le nom d'un progiciel d’analyse de régression linéaire (en statistiques)

Trios de personnes 
 En hockey sur glace, un trio est une ligne de trois joueurs entrainés à jouer ensemble, qui entrent sur la glace et en sortent en même temps. 
 le triolisme est une pratique particulière de la sexualité de groupe impliquant trois partenaires

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références